Сендер — фамилия.

 Сендер, Гладис (род. 1938) — перуанская победительница конкурса «Мисс Вселенная».
 Сендер, Анна Николаевна (род. 1959) — белорусский профессор.

См. также 
 Сендеров